VFL peut faire référence à :
 Voies ferrées des Landes, une ancienne compagnie ferroviaire française
 Volter Fund, un fonds d'investissement.